Голодовка — может означать:

 Голодовка — сознательный отказ от принятия пищи в знак протеста с целью вызвать у окружающих чувство вины за происходящее.

Топоним 

 Голодовка — до 1946 г. название села Луковище в Рогатинском районе Ивано-Франковской области Украины.
 Голодовка — до 1946 г. название села Загорье в Самборском районе Львовской области Украины.
 Голодовка — до 1946 г. название села Заднестряны в Самборском районе Львовской области Украины.